Hyposmocoma molluscivora — вид бабочек эндемичного для Гавайских островов рода Hyposmocoma.

Распространение 
Эндемик Гавайских островов (остров Мауи и Молокаи).

Личиночная стадия 
Размер гусеницы — 8 мм. Гусеница является хищной и охотится на улиток, ловя их в свои специально сплетённые шёлковые сети подобно паукам, ловящим свою добычу в сплетённую паутину. После поимки улитки гусеница залезает в раковину и поедает улитку живьём. 

Как правило, гусеницы охотится на улиток рода Tornatellides. Таким образом, это плотоядная улиткоядная гусеница. Опустошённые раковинки улиток часто прикрепляются к шёлковому кокону, в котором живёт гусеница, подобно гусеницам мешочниц. Раковины служат камуфляжем для защиты от хищников. 

Всего известно около 200 видов бабочек, гусеницы которых являются хищными. Лишь 4 вида из них поедают улиток

Примечания

Ссылки 
 
 Caterpillars with a taste for the flesh of snails. Biologist finds new species in Hawaii.

Роскошные моли
Животные, описанные в 2005 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании